Максипёс Фик () — чехословацкий мультипликационный сериал, созданный Вацлавом Бедржихом на студии мультипликационных и короткометражных фильмов «Иржи Трнка и Братья в мультипликации», (Прага).

Сюжет 
Главный герой сериала — пёс породы бобтейл по кличке Фик, которого маленьким щенком девочке Айи подарил отец. Фик быстро рос: сначала ему стала мала обувная коробка, в которой он спал, затем корзина и даже будка. Отец решил продать Фика, но он спас тонущую в пруду Айю и остался, а отец построил ему отдельный домик во дворе. За большой рост Фик получил своё второе прозвище — Максипёс.

Особенность серий 
Каждая серия мультсериала начинается короткой вступительной историей про зайца и незадачливого охотника, пытающегося подстрелить зайца, но вместо этого попадающего в смешные ситуации, при этом заяц обычно подтрунивает над ним.

Время создания 
Сериал был создан:
 1975 г. — первая часть (Максипёс Фик / Maxipes Fík).
 1978 г. — вторая часть (Удивительные сны Максипса Фика / Divoké sny Maxipsa Fíka).

Серии

Максипёс Фик / Maxipes Fík 
 Фик родился / Zrození Maxipsa Fíka
 Фик взрослеет / Zmoudření maxipsa Fíka
 Максипёс Фик занимается спортом / Maxipes Fík sportuje
 Максипёс Фик в школе / Fík ve škole
 Максипёс Фик за рулём / Fík za volantem
 Фик — мастер прыжков / Fík — mistr skoku
 Фик отправляется в путешествие / Fík jde do světa
 Морские приключения Фика / Maxipes Fík trosečníkem
 Максипёс Фик в тёплых странах / Maxipes Fík v jižních krajích
 Как Максипёс Фик был полярником / Maxipes Fík polárníkem
 Максипёс Фик в Австралии / Maxipes Fík u protinožců
 Максипёс Фик — первооткрыватель / Maxipes Fík objevitelem
 Максипёс Фик возвращается / Maxipes Fík se vrací

Удивительные сны Максипса Фика / Divoké sny Maxipsa Fíka 
 Максипёс Фик и пожарные / O požárnících
 Максипёс Фик на футболе / O kopané
 Максипёс Фик на каникулах / O prázdninách
 Максипёс Фик в городе / O velkém městě
 Максипёс Фик на уборке урожая / O žních
 Максипёс Фик и воры / O lupičích
 Максипёс Фик на охоте / O lovu
 Об изобретениях / O vynálezech
 Однажды зимой / O velké zimě
 Рождество / O Vánocích
 Про то, как Максипёс клад искал / O hledání pokladu
 Про минипса Фика / O Minifíkovi
 Про невесту / O nevěstě

Примечания

Ссылки 

Мультфильмы Чехословакии
Мультсериалы Чехословакии
Культура Чехии
Мультфильмы о животных
Мультфильмы о собаках
Мультсериалы о собаках